Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 365 dans le monde.

 BR-365 au Brésil
 Route 365 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route 365 au Québec, Canada
 Route 365 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route régionale 365 en Finlande
 Route nationale 365 en France